L’unité pastorale l'Olivier Jette-Ganshoren est une entité catholique qui regroupe plusieurs paroisses du doyenné de Bruxelles-Ouest :
 la paroisse Saint-Pierre (Jette) ;
 la paroisse Notre-Dame de Lourdes (Jette) ;
 la paroisse Sainte-Marie-Madeleine (Jette) ;
 la paroisse Sainte-Cécile (Ganshoren).

Les paroisses Saint-Joseph (Jette) et Sainte-Claire (Jette) sont tombées en désuétude.

Lien externe
Site de l’unité pastorale de Jette
 

Vicariat de Bruxelles
Jette
Jette